Terrero kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 El Terrero, Cuajinicuilapa, 
 El Terrero, Oaxaca, San Miguel Tlacamama, 
 El Terrero, Chiapas, 
 Terrero de los Guerrero, ort, Sinaloa, Salvador Alvarado, 
 Terrero, Huejutla de Reyes, 
 Terrero, Tantoyuca, 
 Terrero, Huautla, 
 Terrero, Atlahuilco, 
 Terrero, Tehuipango, 
 Terrero, Platón Sánchez,